Ovidijus ist ein litauischer männlicher Vorname (abgeleitet von Ovidius).

Personen 
Ovidijus Vyšniauskas (* 1957), litauischer Sänger

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname